Municipio de Blair puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blair (condado de Clay, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Blair (condado de Grand Traverse, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Grand Traverse.
 Municipio de Blair (condado de Blair, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Blair.